het haar van een engel.
 engelenhaar (decoratie), luchtige wolkjes van slierten glasvezel of kunststof.
 capelli d'angelo en capellini, zeer smalle en langgerekte soorten pasta.
 Een zeldzaam natuurfenomeen waarbij een zijdeachtige, zeer fragiele substantie verspreid over een groot oppervlak, vaak een weiland. Deze substantie is het rag afkomstig van de Linyphiidae-spinnenfamilie.